Les Tellarites sont, dans l'univers de fiction de Star Trek, une espèce extraterrestre originaire de la planète Tellar.

Physiologie 
Les Tellarites sont des humanoïdes dont le visage a des traits porcins. Ils sont très poilus, ont une peau épaisse de couleur rose et un nez semblable à un groin. Ils portent la barbe et les cheveux longs et sont généralement assez corpulents.

Bien qu'ils apprécient la bonne chère, ils peuvent rester plusieurs jours sans s'alimenter en raison de leurs réserves graisseuses. Ils adorent également prendre des bains de boue.

Histoire 
Les Tellarites sont l'une des espèces fondatrices de la Fédération des planètes unies.

Culture 
Comme les Férengis, leur culture est orientée vers le commerce, mais contrairement à ces derniers, les Tellarites désapprouvent les pratiques déloyales.

Bien qu'ils soient très impulsifs, impatients, dominés par leurs émotions, ils n'en sont pas moins réputés pour être d'excellents diplomates. Ils ont en effet coutume d'être très directs et ont fait de la joute verbale et de l'argumentation leurs spécialités.

lien externe 
 

Espèce extraterrestre de Star Trek